FSZ est un sigle qui peut désigner :
 Free Sample Zone, un faux netlabel créé par Chenard Walcker pour prendre position contre la loi du copyright.

FSZ est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Shizuoka, un aéroport est situé dans la préfecture de Shizuoka au Japon, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports